Хем:
 Хем Бунтинг (род. 1985) — камбоджийский легкоатлет.
 Хем Кири (род. 1980) — камбоджийский пловец.
 Хем Лумпхат (1976—2020) — камбоджийский пловец.
 Хем Раксмей (род. 1983) — камбоджийская пловчиха.
 Хем Тхон Витини (род. 1993) — камбоджийская пловчиха.
 Хем Тхон Понлоу (род. 1990) — камбоджийский пловец.
 Ян Давидс де Хем (1606—1683/1684) — нидерландский художник и сын художника Давида де Хеема.
 Хем — неправильная транскрипция имени древнеегипетского бога плодородия Мина.

См. также